Szyszka – kłos zarodnionośny u roślin iglastych
 Szyszka – motyw dekoracyjny w kształcie szyszki

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Szyszka - część wsi Rogowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo
 Szyszka - osada leśna w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo

Osoby o tym nazwisku 
 Adam Szyszka – polski ekonomista
 Andrzej Szyszka – polski kardiolog
 Franciszek Szyszka – polski wojskowy
 Mychajło Szyszka – ukraiński piłkarz

Zobacz też 
 Szyszki, Szyszkowa, Szyszków, Szyszkówka